

Geografisch

Marokko
Rabat (Marokko), de hoofdstad van Marokko
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, een Marokkaanse regio
Rabat (prefectuur)

Afghanistan
Rabat (Jani Khel), een plaats in het district Jani Khel, provincie Paktia, Afghanistan
Rabat (Gardez), een plaats in het district Gardez, provincie Paktia, Afghanistan
Rabat (Helmand), een plaats in de provincie Helmand, Afghanistan

Malta
Rabat (Malta), een plaats op het eiland Malta
Victoria/Rabat, de hoofdstad van het Maltese eiland Gozo

Frankrijk
Rabat-les-Trois-Seigneurs, een plaats in Zuid-Frankrijk

Film
Rabat (film), een Nederlandse speelfilm uit 2011

Overig
rabat (korting), een procentuele korting op de bepaalde prijs
rabat (sierstrook), sierlijk bewerkte strook, meestal van franje voorzien of geplooid, valletje
rabat (koets), leren rand aan de kap van een koets ter beschutting tegen de invallende regen
rabat (kleding), omgeslagen zoom van een kleed
rabat (historisch), een brede liggende halskraag van linnen of kant, zoals in de 17e eeuw zowel bij mannen- als vrouwenkleding in de mode is geweest
Rabat (kraag), kraag van een ambstgewaad en dat eertijds ook door priesters werd gedragen, (Zuid-Nederlands)
rabat (bosbouw), een langwerpige ophoging in een bos; tevens een naam voor de sloten of greppels tussen zulke ophogingen
rabat (kolf), verhoogde stenen rand van een kolfbaan
rabat (bouwkunde), rand om de voet van een gebouw of een kantstrook in afstekende kleur en ander materiaal langs het verharde wegdek
rabat (timmeren), sponning, vlakke indieping op de kant van planken die aan elkaar gerabat worden
oud bouwvallig huis, krot
oud kapot meubel of ander versleten voorwerp